Веселка — оптичне явище в атмосфері
 Веселка — рід грибів
 «Веселка» — українське видавництво дитячої літератури
 «Веселка» — дитячий журнал Союзу русинів-українців СР, Пряшів, Словаччина
 «Веселка» — дитячий журнал видавництва «Свобода», який виходить з 1954 у США
 «Веселка» — літературно-фольклорний збірник, виданий у 1890 за участю І. Франка 
 «Веселочка» — всеукраїнський журнал для дітей, заснований у 2002 Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та видавництвом «Веселка». 
 «Веселка» — український танцювальний ансамбль у Сіднеї.

Села:
 Веселка — Житомирська область, Житомирський район
 Веселка — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Веселка — Полтавська область, Новосанжарський район
Залізниця:
 Веселка — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Примітки